Julija Šamšurina, nata Stepanova (n. 1962), fondista russa 
 Julija Stepanova, nata Rusanova (n. 1986), atleta russa
 Julija Stepanova, ballerina russa